Чемпионат СССР 1960 года в классе «Б» проходил в два этапа: на первом этапе 74 клуба в пяти зонах РСФСР, 36 клубов в двух зонах УССР и 32 клуба в двух зонах Союзных Республик определяли участников финалов (победители каждой зоны); на втором этапе участники финала РСФСР разыграли путёвку в класс «А», участники финала УССР разыграли право на участие в переходном турнире. Также был сыгран финал Союзных республик, однако сведений о том, почему его победитель не попал в класс «А», нет.

Зональный этап

1 зона РСФСР

2 зона РСФСР

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР

5 зона РСФСР

1-я зона УССР

2-я зона УССР

1 зона Союзных республик

2 зона Союзных республик

Финалы

Финал РСФСР 
На втором этапе пять победителей зональных турниров РСФСР в однокруговом турнире в городе Шахты разыграли путёвку в класс «А», её обладателем стал воронежский «Труд».

Финал УССР 

«Металлург» Запорожье получил право играть в переходном турнире для команд УССР.

Переходные игры:
 03.11.1960 «Шахтёр» (Сталино) — «Металлург» (Запорожье) 2:0 (голы: В. Шутылев, Ю. Ананченко)
 06.11.1960 «Металлург» (Запорожье) — «Шахтёр» (Сталино) 1:0

Команда «Шахтёр» (Сталино) сохранило право выступать в классе «А» в 1961 году.

Финал Союзных республик

Ссылки 
 Класс «Б» СССР 1960 на РСССФ

Чемпионат СССР по футболу 1960
1960